America First (en français,l'Amérique d'abord), de manière générale, fait référence aux tendances politiques isolationnistes aux États-Unis.

America First peut désigner :
 America First un slogan du président américain Woodrow Wilson lors de sa campagne pour sa réélection en 1916 ;
 comité America First, un groupe opposé à la participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale ;
 America First Party, un parti politique isolationniste créé en 1944 ;
 America First Party, un parti politique créé en 2002 par d'anciens membres du Parti de la réforme.